Тетраплатинатригольмий — бинарное неорганическое соединение
платины и гольмия
с формулой HoPt,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Тетраплатинатригольмий образует кристаллы
тригональной сингонии,
пространственная группа R ,
параметры ячейки a = 1,3061 нм, c = 0,5661 нм, Z = 6,
структура типа тетрапалладийтриплутония PuPd
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре ≈1610°C.

Примечания 

Соединения платины
Соединения гольмия
Интерметаллиды